Norsel steht für:
 Récif du Norsel, Riff vor dem ostantarktischen Adélieland
 Norsel Point, Kap vor der Westküste Antarktikas
 Norsel-Eishafen am ostantarktischen Königin-Maud-Land
Weiteres:
 Norsel (Schiff, 1945)
 Norsel (Schiff, 1972)